Missionary Man  (no Brasil: O Missionário) é um filme norte-americano de 2007 do género ação dirigido e estrelado por Dolph Lundgren.

Sinopse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Quando Ryder (Dolph Lundgren), um misterioso forasteiro, aparece em uma pequena cidade sem avisar, a vida dos moradores dominados por um líder tirano vai mudar para sempre. Armado com sua bíblia, uma moto e sede de vingança, Ryder resolve encarar o ditador maléfico, provando que a justiça ainda pode cumprir o seu papel.     
 

Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 2007
Filmes dirigidos por Dolph Lundgren
Filmes em língua inglesa
Filmes com trilha sonora de Elia Cmíral